Borgmästargården kan avse

 Borgmästargården – en byggnad i Gränna, se Grennaskolan
 Borgmästargården, Kalmar – byggnad vid Östra Sjögatan/Lilla torget i Kalmar
 Borgmästargården, Ronneby – en privatvilla invid rådhuset
 Gamla Borgmästargården i Äppelviken – en byggnad i Äppelviken
 Borgmästargården, Söderhamn – en omkring 1875 uppförd byggnad på Norrtullsgatan i Söderhamn

Se även
 Borgmästaregården, Malmö